

Села:
 Ангелівка — Івано-Франківська область, Калуський район
 Ангелівка — Тернопільська область, Заліщицький район
 Ангелівка — Тернопільська область, Тернопільський район

 Ангелівка — колишня назва села Янгелівка Буського району Львівської області

Ангелівка — присілок, Могильовська область, Костюковицький район

Див. також 
 Янгелівка